Jiří Blažek může být:

 Jiří Blažek (grafik) (1922–2017) – český grafik, typograf a ilustrátor
 Jiří Blažek (tanečník) (1923–2017) – český tanečník a choreograf
 Jiří Blažek (scenárista) (1931–2018) – český scenárista a dramaturg
 Jiří Blažek (bohemista) (1939–1986) – český bohemista a rusista
 Jiří Blažek (ekonom) (* 1947) – český ekonom, děkan Právnické fakulty UP v Olomouci
 Jiří Blažek (geograf) (* 1964) – český sociální geograf